Moscova – fiume di Mosca
 Moscova – via di Milano
 Moscova – stazione di Milano
 Moscova – cimitero olandese
 Moscova – titolo nobiliare francese di epoca ottocentesca